Грэм Джордж Хаасе (, 10 ноября 1930 — 26 апреля 2011) — новозеландский шахматист, национальный мастер.

Многократный участник чемпионатов Новой Зеландии. Победитель чемпионата 1961 / 62 гг. (впереди О. Сарапу, А. Фенеридиса, Дж. Р. Филлипса, Р. Саттона, Р. Корта и др.). Чемпион острова Южный 1961 г.

Пожизненный член Шахматного клуба Отаго.

Был одним из руководителей (вице-патроном) .

Участник чемпионата Австралии 1962 / 63 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Г. Хаасе в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Хаасе на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматные функционеры